Die Premijer Liga 2020/21, die einem Sponsorenvertrag zufolge auch M:tel Premijer Liga genannt wird, war die 21. Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 1. August 2020 und endete am 30. Mai 2021. Titelverteidiger war der FK Sarajevo.

Modus 
Die zwölf Teams spielten jeweils dreimal gegeneinander. Dadurch absolvierte jede Mannschaft 33 Spiele. Der Meister qualifizierte sich für die UEFA Champions League. Der Pokalsieger, Dritte und Vierte spielten in der UEFA Europa Conference League. Die beiden Absteiger der letzten Saison wurden durch FK Krupa und FK Olimpik Sarajevo ersetzt.

Vereine

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz (für int. Startplätze = direkter Vergleich) – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com
 Statistiken fctables.com

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21